– żeńskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Risa można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 李沙, „śliwka, piasek”
 理沙, „powód, piasek”
 理佐, „powód, wspierać”
 里沙, „wieś, piasek”
 里紗, „wieś, gaza”
 梨紗, „gruszka, gaza”

Znane osoby 
 Risa Ashino (李沙), japońska siatkarka 
 Risa Hayamizu (リサ), japońska seiyū
 Risa Itō (理佐), japońska mangaka
 Risa Junna (りさ), japońska aktorka
 Risa Kudō (里紗), japońska aktorka i modelka
 Risa Niigaki (里沙), japońska piosenkarka i aktorka, członkini grupy Morning Musume
 Risa Shinnabe (理沙), japońska siatkarka
 Risa Wataya (りさ), japońska powieściopisarka
 Risa Yokoe, japońska lekkoatletka specjalizująca się w biegach długich

Fikcyjne postacie 
 Risa Harada (梨紗), bohaterka mangi i anime D.N.Angel
 Risa Koizumi (リサ), główna bohaterka mangi i anime Lovely Complex

Żeńskie imiona japońskie